Berufjörður ist der Name zweier Fjorde in Island:

 Berufjörður (Nordwestisland)
 Berufjörður (Austfirðir)